Кирилловка () — село, относится к Подольскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 8 человек. Почтовый индекс — 66355. Телефонный код — 4862. Занимает площадь 0,14 км². Код КОАТУУ — 5122987406.

Местный совет 
66355, Одесская обл., Подольский р-н, с. Ставки

Ссылки 
 Кирилловка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подольского района (Одесская область)